Marie de Lusignan peut désigner plusieurs nobles poitevines ou princesses chypriotes issues de la Maison de Lusignan :

Les seigneurs de Lusignan, comtes de la Marche 
Marie de Lusignan (1242-ap. 1266), fille d'Hugues XI le Brun (v. 1221-1250), seigneur de Lusignan, comte de la Marche (1249-1250), d'Angoulême (1246-1250), et de Yolande de Bretagne (1218-1272), comtesse de Penthièvre (1236-1263) ; mariée à Robert  de Ferrières (1240-1279),  comte de Derby ; sans descendance ;
 Marie de Lusignan dite de la Marche (v. 1265-ap.1312), comtesse de Sancerre, fille d'Hugues XII de Lusignan (av. 1241-1270) comte de la Marche, d'Angoulême, seigneur de Lusignan (1250-1270), et de Jeanne de Fougères (av. 1242-ap. 1273), dame de Fougères et de Porhoët (1256-ap. 1273) ; mariée à Jean de Vescy (1244-10 fév. 1289), puis en secondes noces à Étienne II (ap.1259-1303/06), seigneur de Charenton, comte de Sancerre.

Les Lusignan de Chypre 
Le prénom Marie est également porté dans la branche cadette des rois de Chypre :

Les seigneurs et rois de Chypre 

Marie de Lusignan (av. 1187-1190), princesse de Jérusalem, fille de Guy de Lusignan (av. 1153-avril 1194), comte de Jaffa et d’Ascalon (1180-1186), seigneur de Chypre (1192-1194), et de  Sibylle de Jérusalem ( 1160-septembre 1190), reine de Jérusalem ;
 Marie de Lusignan (1215-1251), comtesse de Brienne, fille de Hugues  de Lusignan (1193/94-10 jav. 1218), roi de Chypre (1205-1218), et d'Alix de Champagne-Jérusalem (1195-1246), mariée à Gautier IV de Brienne dit le Grand (1205-1246), comte de Brienne (1205-1246) et de Jaffa (1221-1246).

Les rois de Chypre (seconde Maison de Poitiers-Lusignan) 
 Marie de Lusignan (1273-1319), reine consort d'Aragon et de Sicile, fille d'Hugues III, roi de Chypre et de Jérusalem, et d'Isabelle d'Ibelin, mariée à Jacques II d'Aragon, roi de Sicile, puis d'Aragon ;
 Marie de Lusignan (1381-1404), reine consort de Naples, fille de Jacques , roi de Chypre, et d'Helvis de Brunswick-Grubenhagen, mariée à Ladislas , roi de Naples.

Le sous-lignage d'Exoudun 
Ainsi que pour un membre du sous-lignage d’Exoudun.

 Marie d'Exoudun-Lusignan (1232- oct. 1260), comtesse d'Eu (1246-1260), fille de Raoul  d'Exoudun (v. 1207-2 sept. 1246) et de sa seconde épouse Yolande de Dreux (1216-26 janv. 1239) ; mariée à Alphonse de Brienne (v. 1227-1270), grand chambrier de France (1296-1270).

Notes et références

Articles connexes 

 Maison de Lusignan
 Armorial de la maison de Lusignan
 Liste des seigneurs de Lusignan
 Liste des comtes de la Marche
 Liste des rois de Jérusalem
 Liste des rois de Chypre
 Liste des comtes d'Eu

Maison de Lusignan
Lusignan
Homonymie de personnes
Homonymie dynastique